TMPRSS11D () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 418 амінокислот, а молекулярна маса — 46 263.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Серинові протеази
Трансмембранні білки